La Dette (parabole) est une parabole donnée par Jésus-Christ

Au cinéma 
 La Dette, un film muet français de Charles Burguet (1912) ;
 La Dette, un film muet de Joseph De Grasse (1917) ;
 La Dette, un film muet français de Gaston Roudès (1920) ;
 La Dette, un film français de Fabrice Cazeneuve (2000) ;
 La Dette, le deuxième titre du film L'Affaire Rachel Singer de John Madden (2010) ;
 La Dette, un film franco-polonais de Rafael Lewandowski (2011)
 La Dette, la version français de film documentaire canadien Payback, de Jennifer Baichwal (2012)